

Patronyme 

 Aguinaldo Fonseca (1922-2014), poète cap-verdien ;
 Alberto Fonseca (1956-), footballeur portugais ;
 Aleilton Fonseca (1959-), écrivain et essayiste brésilien ;
 Amílcar Fonseca (1954-), footballeur et entraîneur portugais ;
 Andrey Fonseca (1993-), coureur cycliste costaricien ;
 António Fonseca (1965-), footballeur portugais ;
 Barbara Fonseca (1990-), coureuse cycliste française ;
 Bruno Fonseca (1958-1994), peintre et sculpteur américain ;
 Catia Fonseca (1969-), présentatrice de télévision brésilienne ;
 Dominique Fonseca (1959-), grand chef cuisinier français, Meilleur ouvrier de France ;
 Ever Fonseca (1939-), peintre cubain ;
 Fernando Fonseca (1997-), footballeur portugais ;
 Francisco da Silveira Pinto da Fonseca Teixeira (1763-1821), militaire portugais ;
 Gastão Simões da Fonseca (1874-1943), artiste-peintre français ;
 Graça Fonseca (1971-), femme politique portugaise ;
 Hermes Rodrigo da Fonseca (1855–1923), militaire et homme politique brésilien ;
 Irene Fonseca (1956-), mathématicienne appliquée luso-américaine ;
 João Fonseca (1948-), footballeur portugais ;
 João Fonseca Amaral (1928-1992), poète et journaliste mozambicain ;
 John Fonseca (19?-), karatéka américain ;
  ;
 José Cleonâncio da Fonseca (1936-2021), homme politique brésilien ;
 Juan Domingo de Zuñiga y Fonseca (1640-1716), noble espagnol, gouverneur des Pays-Bas espagnols ;
 Juan Fernando Fonseca (1979-), chanteur colombien ;
 Juan Rodríguez de Fonseca (1451-1524), prélat et homme d'État espagnol ;
 Lígia Fonseca (1963-), juriste cap-verdienne, épouse de Jorge Carlos Fonseca ;
 Lyndsy Fonseca (1987-), actrice américaine ;
 Mabel Fonseca (1972-), judokate portoricaine ;
 Manuel da Fonseca e Castro (1906-?), footballeur portugais ;
 Rui Fonseca e Castro, (1974-), juge portugais
 Manuel da Silveira Pinto da Fonseca Teixeira (1784-1830), militaire et homme politique portugais ;
 Marcos António da Fonseca Portuga (1762-1830), compositeur et organiste portugais ;
 Osvaldo da Fonseca (1970-), artiste plasticien angolais ;
 Paulo Fonseca (1973-), joueur et entraîneur de football portugais ;
 Pedro da Fonseca (1528-1599), écrivain portugais ;
 Peter Fonseca (né en 1966), athlète et homme politique canadien ;
 Roberto Fonseca (1975-), musicien de jazz cubain ;
 Rubem Fonseca (1925-2020), écrivain et scénariste brésilien ;
 Santiago Fonseca (1953-), athlète hondurien ;
 Vedrana Grgin-Fonseca (1975-), joueuse de basket-ball croate.

Famille  
 Famille Fonseca est une famille patricienne de Venise, originaire du Portugal, qui s'était enrichie en Espagne. Elle vint à Venise en 1634. Elle acheta son agrégation à la noblesse vénitienne en 1664.
Famille Fonseca de Rome, est originaire de la ville de Lamego, dans le nord du Portugal, Juifs séfarades, convertis au Christianisme en 1497, ils renoncent alors à leur patronyme originel, Aboab, pour prendre celui de Fonseca, terre voisine de Lamego.

Toponyme 

 Fonseca, municipalité du département de La Guajira, en Colombie.
 Golfe de Fonseca, au nord-ouest de l'Amérique centrale.

Autres 
 Mossack Fonseca : cabinet d'avocats au Panama

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Voir aussi 
 
 

Patronyme hispanique
Patronyme portugais
Patronyme brésilien
Patronyme séfarade
Famille noble italienne
Famille de la république de Venise